Vincent Carlier ist der Name folgender Personen:

* Vincent Carlier (Politiker) (1859–1917), französischer Politiker
 Vincent Carlier (Fußballspieler) (* 1979), französischer Fußballspieler